L'université du Pendjab est une université fondée en 1882 et divisée en deux en 1947 :
 au Pakistan, l'université du Pendjab située à Lahore,
 en Inde, l'université du Panjab située à Chandigarh.

Pendjab
Pendjab